Il singolare maschile  del torneo di tennis Kremlin Cup 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Igor' Andreev che ha battuto in finale Nicolas Kiefer 5-7, 7–6(3), 6-2.

Teste di serie

  Nikolaj Davydenko '(primo turno)
  Dominik Hrbatý (primo turno)
  Michail Južnyj (quarti di finale)
  Maks Mirny (quarti di finale)

 Greg Rusedski (secondo turno)
 Nicolas Kiefer (finale)
 Igor' Andreev (campione)
 Filippo Volandri (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kremlin Cup 2005
ATP Tour 2005